Вячеслав Письменный:
 Письменный, Вячеслав Дмитриевич (род. 1932) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН.
 Письменный, Вячеслав Михайлович (1950—2004) — военный лётчик, подполковник, Герой Советского Союза.